Jennings steht für:
 Jennings (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Jennings ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Jennings (Florida), im Hamilton County
 Jennings (Kansas)
 Jennings (Louisiana)
 Jennings (Maryland)
 Jennings (Michigan)
 Jennings (Mississippi)
 Jennings (Missouri)
 Jennings (Montana)
 Jennings (North Carolina)
 Jennings (Oklahoma)
 Jennings (South Carolina)
 Jennings (Texas)
 Jennings (Wisconsin), im Oneida County
 Jennings County, Verwaltungseinheit in Indiana

in Australien:
 Jennings (New South Wales)

Sonstige:
 Jennings (Antigua), Siedlung im Westen der Insel Antigua im Staat Antigua und Barbuda

Jennings ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Jennings Bluff, Felsenkliff im Kempland, Antarktika
 Jenningsbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Jennings Lake, See im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Jennings Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Jennings Promontory, Vorgebirge im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Jennings-Riff, Felsenriff vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Jennings, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Jenkins